Dümmel ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Dümmel (* 1951/52), deutscher Handballspieler und -trainer
 Karsten Dümmel (* 1960), deutscher Schriftsteller und Bürgerrechtler
 Ralf Dümmel (* 1966), deutscher Unternehmer